El término Deadwood puede referirse a:

 Deadwood, ciudad en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos.
 Deadwood, serie de televisión emitida entre 2003 y 2006.
 Deadwood, novela de Pete Dexter, un relato del asesinato de Wild Bill Hickok.
 Deadwood, canción del grupo Garbage.
 Deadwood, película de la HBO.